Le terme Dalquier constitue un patronyme de famille d'origine française. Ce terme peut se référer à :

Toponymes
Saint-Félix-de-Dalquier, municipalité de la MRC d'Abitibi, au Québec, au Canada.
Rivière Dalquier, un affluent de la rivière Davy, coulant dans Saint-Félix-de-Dalquier et dans Saint-Dominique-du-Rosaire, dans la MRC de Abitibi, au Québec, au Canada.